Podhum je lahko:
 Podhum, Laško, del Laškega
Podhum, Livno (Bosna in Hercegovina)
 Podhum, Mostar (Bosna in Hercegovina)
 Podhum, Hrvaška
 Podhum, Črna gora